Oficis:
 Pastor (ofici), persona que du el bestiar a pasturar
 Pastor (clergat), guia espiritual entre els cristians
 Gossos:
 Pastor alemany, raça de gossos d'atura d'origen alemany
 Gos d'atura català o pastor català, raça de gossos d'atura d'origen català
 Pastor dels Pirineus, raça de gossos d'atura originària del Pirineu
 Miscel·lania:
Bon Pastor, nom metafòric aplicat a Jesús de Natzaret
 Bon Pastor (Sant Andreu), barri del districte de Sant Andreu a Barcelona
 Juli Pastor que va ser defensat per Plini el Jove a la cort dels centumvirs durant el regnat de Domicià
 Aeci Pastor, retòric esmentat per Sèneca el Vell
 Juni Pastor Luci Cesenni Savi, cònsol de l'Imperi Romà l'any 163
 Ana Pastor, diversos personatges
 Marta María Pastor (Madrid, 1960), periodista i poeta espanyola
 Pastor (gènere) - Gènere d'ocells de la família dels estúrnids